Fertig:
 Kevin Matthew Fertig, un catcheur américain (1977 -).
 Lawrence Fertig.

Voir aussi 
 Achtung, Fertig, Charlie!

de:Fertig